Kućan Ludbreški je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 195 stanovnika te 61 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 186 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji